Krumme ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Krumme (1897–1984), deutsche Juristin und Strafrichterin am Bundesgerichtshof
 Max-Herbert Krumme (* 1958), deutscher Komponist, Musiker und Produzent
 Peter Krumme (1942–2009), deutscher Autor, Dramaturg und literarischer Übersetzer
 Werner Krumme (1909–1972), deutscher Funktionshäftling in Auschwitz

Weiteres:
 Krumme (Spirituose)

Siehe auch:
 Grumme
 Krumm
 Krume
 Crume